Trijodotyronina
 Polskie oznaczenie pruskich parowozów serii TKh1
 T3-1043 – przemysłowy parowóz wąskotorowy
 Tatra T3 – czechosłowacki tramwaj